Су́ффолк, Са́ффолк (, ) — церемониальное неметропольное графство на востоке Англии. Входит в состав региона Восточная Англия. Столица и крупнейший город — Ипсуич. Другие крупные города — Лоустофт и Бери-Сент-Эдмундс. Население 709,3 тыс. человек (31-е место среди церемониальных графств и 13-е — среди неметропольных графств; данные 2007 года).

География 
Общая площадь территории 3801 км² (8-е место среди церемониальных графств и 6-е — среди неметропольных графств). Реки Уз, Уэйвени, Стур, Оруэлл. Каналы Стоумаркет и Лоустофт. Главные города Бери-Сент-Эдмундс, Ипсуич, ), ).

Административное деление 
В состав графства входят 7 районов:

Достопримечательности 
 Замок Фрамлингем
 Замок Орфорд
 Саттон-Ху
 Дом в облаках

См. также 
 Суффолкский диалект английского языка

Примечания

Ссылки 
 Suffolk County Council
 BBC Suffolk
 Suffolk Observatory — Suffolk’s Vital Statistics
 1911 Encyclopaedia Britannica: Suffolk
 Visit Suffolk Coast
 List of major Suffolk newspapers
 Suffolk County Council
 
 Перепись населения Англии и Уэльса 2011 года.

Графства Англии